A Fóvea pterigóidea é uma parte da mandíbula, onde se insere o músculo pterigóideo lateral.

Ver também 
 Ramo da mandíbula.
 Processo coronoide.

Bibliografia 
 Anatomia odontológica funcional e aplicada; Figún/garino; 3º edição; Guanabara Koogan.

Mandíbula
Odontologia